Companhia Docas do Ceará — que administra o porto de Fortaleza
 Companhia Docas de Imbituba — que administrava o porto de Imbituba
 Companhia Docas do Pará — que administra os portos de Belém, Santarém e Vila do Conde
 Companhia Docas do Estado da Paraíba — que administra o porto de Cabedelo
 Companhia Docas do Rio Grande do Norte — que administra os portos de Natal e Maceió
 Companhia Docas do Estado da Bahia — que administra os portos de Salvador, Ilhéus e Aratu
 Companhia Docas do Espírito Santo — que administra os portos de Vitória e Barra do Riacho
 Companhia Docas do Maranhão — que atuava na manutenção e melhoria de hidrovias federais, portos fluviais e lacustres nacionais
 Companhia Docas de Santos — que administrava o porto de Santos
 Autoridade Portuária de Santos — que administra o porto de Santos, antiga Companhia Docas do Estado de São Paulo
 PortosRio — que administra os portos do Rio de Janeiro, antiga Companhia Docas do Rio de Janeiro